Айёган — название рек:

Томская область 
 Айёган (приток Трайгородской)
 Левый Айёган
 Правый Айёган

Ханты-Мансийский АО 
 Айёган (приток Большой Запорной)
 Айёган (приток Локонтоёгана)
 Айёган (приток Мольгаёгана)
 Айёган (приток Лейвгортъёгана)

Ямало-Ненецкий АО 
 Айёган (приток Корылькы)
 Айёган (приток Куновата)
 Айёган (приток Логасьёгана)
 Айёган (приток Сухого Полуя)

См. также 
 Айёганское болото — болото в Александровском районе Томской области, южнее реки Левый Айёган.